Longchamp (Côte-d'Or), een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
 Longchamp (Haute-Marne), een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
 Longchamp (Vosges), een gemeente in het Franse departement Vosges
 Abdij van Longchamp, voormalig abdij in (toen nabij) Parijs
 Longchamp (bedrijf), een Frans bedrijf voor luxe- en lederwaren

Overige betekenissen
 Hippodrome de Longchamp, een paardenrenbaan in Parijs
 Palais Longchamp, een paleis in Marseille
 Longchamp-sous-Châtenois, een gemeente in het Franse departement Vosges
 Longchamp-sur-Aujon, een gemeente in het Franse departement Aube

Zie ook
 Longchamps (doorverwijspagina)